Хоэнфельс:

 Хоэнфельс (Верхний Пфальц) — коммуна в Германии.
 Хоэнфельс (Штоках) — коммуна в Германии.
 Хоэнфельс-Эссинген — коммуна в Германии.